Појам Калексико може да се односи на:
 Калексико (Калифорнија),
 Калексико (Компостела),